Valle de San Juan (Tolima), een gemeente in Colombia
Valle de San Juan (vlakte), een vlakte in de Dominicaanse Republiek